Ein Array [] (von  ‚Anordnung‘, ‚Bereich‘, ‚Feld‘, ‚Gruppe‘) steht:

 in der Akustik für Mikrofongruppen, siehe Beamforming 
 in der Biologie für molekularbiologische Untersuchungssysteme, siehe Microarray
 in der Elektronik als Gate Array und Field Programmable Gate Array für integrierte Schaltkreise (IC), die vom Hersteller entweder nach den technischen Spezifikationen eines Industriekunden hergestellt werden oder von diesem selbst konfiguriert werden können 
 in der Funktechnik eine Anordnung von Empfangs- oder Sendeantennen, siehe Antennentechnik#Gruppenantennen
 in der Informatik für eine Datenstruktur, siehe Feld (Datentyp)
 in der Sensorik für Bildsensoren, siehe Focal plane array
 in der Veranstaltungstechnik für Lautsprechergruppe, siehe Line Array

Siehe auch:

 Feld